Az Örmény labdarúgó-szuperkupa (hivatalos nevén: Հակոբ Տոնոյանի անվան Սուպերգավաթ, átírásban:Hakob Tonojani anvan Szowpergavat) egy 1996-ban alapított, az Örmény labdarúgó-szövetség által kiírt kupa. Tradicionálisan az új idény első meccsét jelenti, s az előző év bajnoka játszik az előző év kupagyőztesével. 

A legsikeresebb csapat a Pjunik Jerevan gárdája, kilenc győzelemmel.

Kupadöntők 

h.u. – hosszabbítás után
b.u. – büntetők után

Statisztika

Győzelmek száma klubonként

Források 
 

Örmény labdarúgás